Il singolare del Lorraine Open 1989 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Jonas Svensson era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Guy Forget ha battuto in finale 6–3, 7–6 Michiel Schapers.

Teste di serie

  Darren Cahill (secondo turno)
  Ronald Agénor (quarti di finale)
  Guy Forget (campione)
  Jan Gunnarsson (primo turno)

 Eric Jelen (primo turno) 
 Richard Matuszewski (primo turno) 
 Michiel Schapers (finale) 
 Thierry Tulasne (secondo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Lorraine Open 1989